Northside bzw. North Side (engl. Nordseite) bezeichnet:

 Northside (Band), britische Musikgruppe der Madchester-Bewegung
 North Side Gang, irischstämmige Bande in den 1920er Jahren in Chicago

Geographie 
 ein Inseldistrikt der Cayman Islands, siehe North Side (Cayman Islands)
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 North Side (Louisiana)
 North Side (North Carolina)
 North Side (Ohio)
 North Side (Pennsylvania)